Међународни атлетски митинг Мухамед VI 2016. одржан је 22. маја 2016. на стадиону Prince Moulay Abdellah Stadium у Рабату (Мароко). Ово је трећи од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +3,38 м/с

400 м

800 м

110 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ 

1Због јаког ветра (+5,2 м/с) скок од 8,36 који је скочио Фабрис Лапјер није признат као најбољи лични резултат сезоне већ скок од 8,31.

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар -1,3 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

1.500 м

3.000 м

Жене

3.000 м препреке

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења на сајту ИААФ

Међународни атлетски митинг Мухамед VI
ИААФ Дијамантска лига 2016.